Гонав () — название нескольких географических объектов у берегов Гаити:
 Гонав (залив)
 Гонав (остров)
 Гонав (пролив)
 Гонав (микроплита)